К барьеру! (телепередача)
К барьеру! (газета)
К барьеру! (фильм)